«Уиджи. Проклятие доски дьявола» () — американский фильм ужасов 2016 года режиссёра Майка Флэнагана. Приквел фильма 2014 года «Уиджи: Доска Дьявола».

Сюжет 
Действие происходит в 1967 году в Лос Анджелесе. Элис Зандер проводит в своем доме спиритические сеансы. Ей помогают её дочери: девятилетняя Дорис и пятнадцатилетняя Паулина. Несмотря на то, что сеансы по сути являются мошенничеством, Элис утверждает, что таким образом помогает людям справляться с их потерями. После того, как Паулина предлагает Элис попробовать использовать доску Уиджи в их сеансах, Элис покупает доску и случайным образом вызывает духа по имени Маркус, который вселяется в младшую дочь Дорис. После титров из короткого ролика мы узнаём, что выжившая старшая дочь не кто иная, как Пола Зандер из Уиджи: Доска Дьявола.

В ролях 
 Анналиса Бассо — Паулина Зандер
 Элизабет Ризер — Элис Зандер
 Лулу Уилсон — Дорис Зандер
 Генри Томас — отец Том Хоган
 Паркер Мак
 Холли Чарлтон
 Алексис Дж. Залл
 Даг Джонс
 Кейт Сигел
 Сэм Андерсон

Критика 
По сравнению с предыдущим фильмом этот получил преимущественно положительные оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 82 % на основе 102 рецензий критиков со средней оценкой 6,3 из 10. На сайте Metacritic фильм получил оценку 65 из 100 на основе 26 рецензий, что соответствует статусу «в основном положительные отзывы».

Примечания 

Фильмы США 2016 года
Фантастические фильмы 2016 года
Фильмы ужасов 2016 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Platinum Dunes
Фильмы ужасов США
Фильмы-приквелы
Мистические фильмы США